Софиевка Вторая () — село, входит в Вербский сельский совет Дубенского района Ровненской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 64 человека. Почтовый индекс — 35670. Телефонный код — 3656. Код КОАТУУ — 5621681207.

Местный совет 
35670, Ровненская обл., Дубенский р-н, с. Верба, ул. Львовская, 88.

Ссылки 
 Софиевка Вторая на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Дубенского района (Ровненская область)